Niemann este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Brausch Niemann (n. 1939), pilot sud-african de Formula 1
 Gunda Niemann-Stirnemann (n. 1966), patinatoare germană
 Hans Niemann (n. 2003), jucător de șah american